Axelse klederdracht, in de stad Axel in Zeeuws-Vlaanderen
Cadzandse klederdracht, in West-Zeeuws-Vlaanderen
Hulster klederdracht, een mannendracht in Zeeuws-Vlaanderen
Walcherse klederdracht, op het eiland Walcheren

Zie ook 
Beuk (kleding), bepaalde bovenkleding
Oorijzer, een versiering aan de zijkant van het hoofd
Zeeuws mes, een boerenzakmes